Зальм:

 Зальм — коммуна в Германии.
 Зальм (приток Мозеля) — река в Германии.
 Зальмы — немецкий графский и княжеский род.
 Зальм — графство, затем княжество Священной Римской империи.